Der Kanton Évreux-Nord war bis 2015 ein französischer Wahlkreis im Arrondissement Évreux, im Département Eure und in der Region Haute-Normandie; sein Hauptort war Évreux, Vertreter im Generalrat des Départements war zuletzt von 1998 bis 2015 Claude Behar (PRG). 

Der Kanton war 162 km² groß und hatte 27.246 Einwohner (Stand: 2012).

Gemeinden 
Der Kanton bestand aus 24 Gemeinden und einem Teil der Stadt Évreux:

Bevölkerungsentwicklung 

Evreuxnord
Aufgelöst 2015